Der Dreiband-Weltcup 2009/2 war das zweite UMB/CEB-Weltcupturnier im 23. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 4. bis zum 10. Mai 2009 im türkischen Antalya statt. Es war das 12. Weltcup-Turnier in der Türkei.

Geschichte 
In seinem 55. Weltcup-Turnier konnte Martin Horn seinen ersten Weltcup-Sieg feiern. Er ist nach Christian Rudolph erst der zweite Deutsche, dem ein Weltcup-Sieg gelang. Der Sieg war hochverdient, da er auf seinem Weg zum Titel die ersten drei der aktuellen Weltrangliste schlagen konnte. Im Finale gegen den Weltranglistenersten Dick Jaspers hatte Horn nur im zweiten Satz Probleme, als Jaspers zum Satzausgleich kam. Danach gab es mit 15:11 und 15:4 einen 3:1-Satzsieg. In Antalya wurde der Teilnehmerrekord, der in Sluiskil aufgestellt wurde, auf 173 Akteure erhöht.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Antalya wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot-Clock wurde auf 50 Sekunden je Stoß gesetzt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste waren an Position 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Dick Jaspers
  Daniel Sánchez
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Marco Zanetti
  Kim Kyung-roul
  Martin Horn
  Roland Forthomme
  Ramón Rodriguez
  Eddy Merckx
  Nikos Polychronopoulos
  Jérémy Bury

Wildcardspieler:
2 × organisierender Verband:  Tayfun Taşdemir,  Can Çapak
1 × CEB:  Jozef Philipoom
2 × CPB:  Luis Aveiga,  Daniel Reyes
2 × ACBC:  Tatsuo Arai,  Dương Anh Vũ
1 × UMB:  Jean Paul de Bruijn

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2009/1
 Dreiband-Weltcup 2009/3
 Dreiband-Weltcup 2009/4
 Dreiband-Weltcup 2009/5

Belege 

2009 2
Karambolageveranstaltung 2009
Billardturnier in Antalya